Čeradice (deutsch Tscheraditz) ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Čeradice, Gemeinde im Okres Launy
Čeradice, Ortsteil von Klobuky, Okres Kladno
Čeradice, Ortsteil von Moravany nad Loučnou, Okres Pardubice